Fisser ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Fisser (* 1960), deutscher Filmproduzent und Vorstand der Studio Babelsberg AG
 Johann-Volkmar Fisser (1893–1940), Offizier und Flugzeugführer in der Luftwaffe der Wehrmacht
Siehe auch:
 Haus am Roten Siel – WJ Fisser
 Fiss (Begriffsklärung)